Evangelista Torricelli — cientista
 Moreno Torricelli — futebolista
 Equação de Torricelli
 Teorema de Torricelli
 Ponto de Torricelli ou Ponto de Fermat

Desambiguações de ciências